Gyula-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Gyula-barlang, mátraszentimrei barlang.
 Gyula-barlang, a Mánfai-kőlyuk másik neve.

Hasonló nevek

 Gyula barlang, a Mánfai-kőlyuk másik neve.